D'une manière générale, le patronyme Fabiani se rapporte à l'histoire de la Rome antique. L'une des principales tribus patriciennes constitutives de la ville impériale était en effet la gens Fabia. Celle-ci a donné un grand nombre de personnages illustres dont Fabius Cunctator, Quintus Fabius Maximus, etc. À leur propos, Plutarque relate l'origine divine d'un clan présent à la fondation de Rome, issu de pas moins que d'Hercule. Le nom serait dérivé soit de la fève, que les Fabii auraient introduite à Rome, soit du fossé ou de la fosse (foedus) que les premiers Fabiens auraient utilisés pour chasser les bêtes fauves. Ce n'est qu'ensuite que les Fodiens seraient devenus Fabiens.

L'épisode des 306 Fabiens qui sacrifièrent leur vie en 477  dans un combat héroïque contre les Véiens reste dans les annales et témoigne aussi de l'illustration de cette race.

Sur le plan étymologique, Fabiani est plus précisément tiré du nom donné à l'une des familles sacerdotales qui célébraient les Lupercales : les Fabianii. Ces considérations ne préjugent pas la manière dont ce nom est devenu un patronyme dans le sens moderne du mot.

Personnalités corses 
En France, Fabiani est avant tout un patronyme qui peut faire référence à des personnalités corses. Les plus connues d'entre elles sont : 
 le général-comte Simon Fabiani de Santa-Reparata-di-Balagna, né en 1698 et assassiné en 1736 par les Génois alors qu'il soutenait le roi Théodore, dont la famille fut reconnue noble par le Conseil supérieur de la Corse en 1774 (voir la notice consacrée à la famille de Fabiani; descendance masculine jusqu'à la fin du  ; reprise du nom par les Zipper de Fabiani, dont un ambassadeur de France) ;
 le professeur Jean-Noël Fabiani, de Calenzana, chirurgien, notamment lauréat, avec Sabine de la Brosse, des prix Communication de la Fondation pour la recherche médicale en 2012 ;
 une dynastie de libraires et éditeurs avec privilèges du roi, installée à Bastia au , et originaires de Balagne mais non rattachés aux Fabiani nobles de Santa Reparata.
 Martin Fabiani (1899-1989), marchand d'art et éleveur de chevaux français ;
 Mathieu Fabiani, commissaire de police devenu avocat et scénariste français pour entre autres Le Marginal, La Balance, Nos amis les flics, etc., et de séries télévisées.
Jean-Louis Fabiani, né en 1951, sociologue français.

Autres personnalités  
Mais le patronyme Fabiani a aussi été porté par des personnalités très variées dont certaines, même françaises, ne sont pas corses :

 Alain Fabiani, né en 1958, joueur français de volley-ball ;
 Joel Fabiani, né en 1936, acteur américain ;
 Henri Fabiani, né en 1919, scénariste et réalisateur français ;  
 Max Fabiani (1865-1962), architecte de l'Art nouveau, né en Carinthie slovène, qui étudia puis exerça à Vienne et peut donc être considéré comme un artiste majeur de l'empire austro-hongrois ;
 Michel de Fabiani, né en 1945, dirigeant d'entreprise français (non corse).

Références